Tubod puede referirse a:

Municipio de Tubod, en la Provincia de Lánao del Norte.
 Municipio de Tubod, en la Provincia de Surigao del Norte.